Levi kan som auktorsförkortning betyda:

 Herbert Walter Levi
 Lorna Rose Levi
 A. Levi

Robotskapade auktorsförkortningar